Ajgle (gr. Aigle, łac. Aegle) – w mitologii greckiej córka Asklepiosa
 Ajgle (gr. Aigle, łac. Aegle) – w mitologii greckiej córka Panopeusa
 Ajgle (gr. Aigle, łac. Aegle) – w mitologii greckiej jedna z Najad
 Ajgle (gr. Aigle, łac. Aegle) – w mitologii greckiej jedna z Hesperyd

Zobacz też 
 Aegle – planetoida o numerze katalogowym 96
 Aegle – naukowa nazwa rodzaju kleiszcze – roślin z rodziny rutowatych